Hillsborough est une banlieue de la ville d’Auckland, située dans l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Situation

Municipalités limitrophes

Gouvernance 
Hillsborough est sous la gouvernance locale du Conseil d’Auckland.

Population 
Selon le recensement de 2006 en Nouvelle-Zélande, la banlieue d’Hillsborough avait une population de    .

Toponymie 
Elle fut dénommée pour James Carlton Hill, qui laissa selon ses volontés en 1858, des terrains à la cité pour l’utilisation comme domaine public.

Installations 
Le bâtiment le plus intéressant dans le secteur est le . 
Ce bâtiment fut construit pour  par  sur un terrain de  nommé Pah Farm de 1877 à 1889, en briques, recouvertes de plâtre dans le Style italianisant.
Il est basé sur le modèle d’une maison de la Reine Victoria et du Prince Albert nommée , située dans l’île de Wight. 
Elle est considérée comme étant la plus grande maison jamais construite en Nouvelle-Zélande et certainement une des plus coûteuses .

Suite à la défaillance de la société commerciale Williamson, suite à l’effondrement du marché de 1886, l’institution fut progressivement scindée et vendue. 
Différentes organisations y établirent des structures plus petites mais néanmoins spacieuses, constituant des propriétés, qui résultèrent de la subdivision avec un couvent des frères franciscains, le  pour garçons, le Roskill Masonic Hospital, et le Liston Village (une maison résidentielle), qui comprend le bloc du Pah Stable historique.
D’autres parties de la propriété furent achetées par le Hillsborough Bowling Club, l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, qui construisirent une église sur Pah Road, le  et l’entreprise , qui a construit des usines sur Pah Road et enfin le , qui y créa le Seymour Park. 
Les restes de l’importante ferme, qui était très étendue, furent lotis comme banlieue résidentielle, bien qu’une portion du côté sud de Herd Road est toujours utilisée comme prairies, probablement en raison de son caractère très raide.
Les deux maisons de direction de la ferme siègent toujours au 1 Warren Avenue.

Le Pah Mansion fut ensuite achetée par la Roman Catholic Church en 1913 et renommée Monte Cecilia. 
Une partie des terres restant tout près de la maison furent développées pour former la Monte Cecilia Primary School, et la maison elle-même fut utilisée comme abris de secours pendant de nombreuses années.
Le Conseil d'Auckland racheta récemment la propriété. 
Son terrain magnifique contient un certain nombre de spécimens intéressants d’arbres et fait maintenant partie d’un parc publique nommé Monte Cecilia Park, qui inclura par la suite le site de Monte Cecilia Primary School, qui sera relocalisée ailleurs dans le secteur. 
La maison a été rénovée et est maintenant utilisée pour accueillir l'importante collection d’art moderne de Nouvelle-Zélande de Sir  .

Activité économique 
Hillsborough est une banlieue riche en arbres feuillus, agréable mais largement sans intérêt, faite de maisons du .
Le secteur est desservi par  deux centres commerciaux : celui d’Onehunga et celui de Three Kings qui sont mitoyens.

Éducation 
 Le secteur est desservi par des écoles secondaires nommées  et .

Voir aussi 

 Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Notes et références

Autres lectures 
|* .

Liens externes 
Photographs of Hillsborough détenues dans les collections du patrimoine de la Bibliothèque d’Auckland.

Ville en Nouvelle-Zélande
Banlieue d'Auckland